Raña ist der Familienname folgender Personen:

 Iván Raña (* 1979), spanischer Triathlet
 Mario Vázquez Raña († 2015), mexikanischer Medienunternehmer und Sportfunktionär
 Olegario Vázquez Raña (* 1935), mexikanischer Sportschütze und Unternehmer
 Sebastián Raña, uruguayischer Segler